Laranjeiras (Pluraletantum) steht für: 

 Orange (Frucht) – Obstbäume aus der Familie der Rautengewächse
 Laranjeiras (Sergipe) – ein Municipio im Bundesstaat Sergipe, Brasilien
 Laranjeiras (Rio de Janeiro) – ein Stadtviertel von Rio de Janeiro, Brasilien
 Laranjeiras (Stadion) – das Fußballstadion von Fluminense Rio de Janeiro
 Laranjeiras (Cariacica) – ein Stadtviertel von Cariacica, Brasilien
 Laranjeiras (Caieiras) – ein Stadtviertel von Caieiras, Brasilien
 Laranjeiras (Metro Lissabon) – eine Station der Metro Lissabon

Laranjeiras ist außerdem der Name von:

 Quincas Laranjeiras (1873–1935), brasilianischer Gitarrist und Komponist